Аккайи́н () — село у складі Железінського району Павлодарської області Казахстану. Входить до складу Железінського сільського округу.

Населення — 164 особи (2009; 314 у 1999, 472 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 74 %.

До 2008 року село називалось Комаровка.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Железінського району
Села Павлодарської області